Old Town Residential Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old Town Residential Historic District (Idaho), ID-Nr. 08000249
 Old Town Residential Historic District (New Mexico), ID-Nr. 83004161
 Old Town Residential Historic District (Texas), ID-Nr. 06000509